У́зел Блéйка () в арбористике — схватывающий узел, применяемый преимущественно арбористами, завязываемый на альпинистской верёвке репшнуром диаметром 7—8 мм вокруг 9—14 мм основной верёвки, обеспечивая самостраховку арбориста. Может быть завязан концом самой же основной толстой и мягкой арбористской верёвки ещё в ненагруженном состоянии перед подъёмом на дерево. Работает только при направлении тяги вниз.

Способ завязывания 

 Узел Блейка завязывают одним концом верёвки с обязательным стóпорным узлом (восьмёрка или двойной простой узел) в качестве ключевого элемента узла
 Замкнутая система — для подъёма на дерево арбористы перекидывают основную верёвку через ветку; перекинутым концом верёвки завязывают узел «стремя» на карабин в качестве самостраховки; этим же концом верёвки продолжают завязывать узел Блейка на основной верёвке; для подъёма на дерево, потянув за верёвку передвигают узел Блейка (здесь узел может быть завязан основной верёвкой, то есть тем же диаметром верёвки, как у основной)

Достоинства 
 Узел может быть завязан основной верёвкой (если верёвка ещё не натянута)

Недостатки 
 Стопорный узел — необходим
 Из узла выходит лишь один страховочный конец верёвки
 Для завязывания узла мягкая верёвка — необходима
 Использовать узел, завязанный верёвкой равного диаметра и на натянутой основной верёвке — невозможно
 Работает только при направлении тяги вниз

Применение

В арбористике 
 Узел применяют в арбористике для подъёма на дерево, завязывая перед самым подъёмом до нагружения верёвки

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 А.В.Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Я.Тятте, Горный туризм: снаряжение, техника, тактика. Таллин, Ээсти раамат, 1980. — 328 с.
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — С. 96. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Ахметшин А. М., Схватывающие узлы в спортивном туризме и альпинизме. — Т/О «НЕФОРМАТ» Издат-во Accent Graphics Communications, Montreal, 2017 Электронное издание. — 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 The Safe Climbing Book of Knots — Knots and Hitches for Professional Tree Work: Compendium of knots and hitches for use in Professional Tree Work: University of Copenhagen; Nødebo; August 2018; second edition

Примечания

Ссылки 
 Blake's Hitch — статья на сайте animatedknots.com
 Видео использования узла Блейка для замкнутой системы подъёма на дерево в арбористике
 Узел Блейка — PDF «Узлы в промышленном альпинизме», методические рекомендации к курсу «Промышленный альпинизм»

См. также 
 Список узлов

Схватывающие узлы
Узлы, применяемые в альпинизме
Узлы
Лесное хозяйство